Por Bettendorf pode estar à procura de:
Bettendorf (Luxemburgo), uma comuna do Luxemburgo.
Bettendorf (Iowa), um cidade dos Estados Unidos da América.
Bettendorf (França), uma comuna da França.

Desambiguação